Cookie puede hacer referencia a:
Cookie: término informático relacionado con la información que guarda un servidor sobre un usuario en su equipo;
Cookie salad: plato culinario de Estados Unidos;
Cookie: videojuego de 1983;
Cookie: revista japonesa de manga shōjo.
Cookie: película francesa del año 2013.